Kovács Andrea
 Kovács Andrea (1967) magyar kosárlabdázó
 Kovács Andrea (1975) magyar kajakozó
 Kovács Andrea (1980) magyar gyalogló és jégkorongozó
hasonló nevűek
 Földi-Kovács Andrea (1976) Táncsics Mihály-díjas magyar újságíró, műsorvezető